Batedeira pode referir-se a:
 Batedeira - electrodoméstico usado para misturar ingredientes no preparo de alimentos;
 Batedeira - instrumento usado para bater a nata do leite, na produção da manteiga.
 Batedeira - secção de um canal disposto em degraus para decantar as impurezas da água de represas.
 À planta Psychotria rigida, ou douradão;

Doenças
Pode ainda referir-se às seguintes doenças:
 Epilepsia
 Malária
 Peste suína

Desambiguação